Есмихан Султан може да се отнася за:

 Есмихан Султан, османска принцеса, дъщеря на султан Селим II (1566-1574) и жена на великия везир Соколлу Мехмед паша (1565-1579).
 Есмихан Султан, джамия в Мангалия.